

Patronyme 

 Alan Stubbs (né en 1971), footballeur britannique ;
 George Stubbs (1724-1806), peintre britannique ;
 Harry Stubbs (1874-1950), acteur américain d'origine anglaise ;
 Jean Stubbs (1926-2012), auteur britannique ;
 Jerry Stubbs (né en 1952), catcheur américain ;
 Levi Stubbs (1936-2008), chanteur américain, membre de The Four Tops ;
 Lorraine Stubbs (née en 1950), cavalière canadienne de dressage ;
 Rennae Stubbs (née en 1971), joueuse de tennis australienne ;
 Una Stubbs (1937-2021), actrice britannique ;
 
 William Stubbs (1825-1901), historien britannique et évêque d'Oxford.

Titre 

 Les Stubbs, une série télévisée d'animation américaine.

Autres 
 Stubbs (1997-2017), chat european shorthair, élu maire honorifique de Talkeetna (Alaska).

Patronyme anglais